Мамонтов, Евгений:
 Мамонтов, Евгений Альбертович (род. 1964) — российский писатель, педагог.
 Мамонтов, Евгений Васильевич — советский конструктор танков.
 Мамонтов, Евгений Васильевич (1912—2007) — советский государственный деятель. Примечания